Chipka peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Шипка) :
 Chipka, ville bulgare de l'obchtina de Kazanlak, situé dans le centre de la Bulgarie ;
 Mont Chipka, un des sommets de la chaîne du Grand Balkan, à proximité de la ville de Chipka ;
 Col de Chipka, col dans le Grand Balkan, situé à 1 185 m d'altitude, au nord de la ville de Chipka ;
 Parc-musée national Chipka, parc national situé dans la région du Mont Chipka ;
 Les Batailles de Chipka sont une série de quatre affrontements qui eurent lieu entre 1877 et 1878, pendant la Guerre russo-turque de 1877-1878 ;
 Temple-mémorial de Chipka, église construite de 1885 à 1902, dans les environs nord-ouest du village de Chipka, pour honorer la mémoire des soldats russes, ukrainiens et bulgares morts lors des batailles de Chipka en 1877-1878 ;
 Mémorial de Chipka, monument érigé en 1934 au sommet du Mont Chipka, pour honorer la mémoire des soldats morts lors des batailles de Chipka en 1877-1878.